XXC steht für:
 achtzig in römischen Ziffern
 „Refugee, other than defined above“, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents

Siehe auch:
 LXXX

Abkürzung